Freja, Freya – bogini nordycka
 Freya – niemiecki radar wczesnego ostrzegania z czasów II wojny światowej
 SMS Freya – nazwa noszona przez dwa okręty Kaiserliche Marine
 Freya – rodzaj roślin z rodziny astrowatych
 Freja (ang. Freya) – tytułowa postać noweli „Freja z Siedmiu Wysp” zamieszczonej w zbiorze „Między lądem a morzem” Josepha Conrada

 Ludzie o imieniu Freya
 Freya Aelbrecht
 Freya Anderson
 Freya Van den Bossche
 Freya Mavor
 Freya von Moltke
 Freya Murray
 Freya Stark